

Cinéma 
 L'Espion (The Prussian Spy), film réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1909.
 L'Espion (The Thief), film réalisé par Russell Rouse, sorti en 1952. 
 L'Espion (The Defector), film réalisé par Raoul Lévy, sorti en 1966.
 L'Espion (), film réalisé par Alexeï Andrianov, sorti en 2012.

Littérature 
 L'Espion (The Spy), roman de Clive Cussler, sorti en 2010.